ICK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nieuw Nickerie (Suriname)